Кубок наследного принца 2010/2011 годов — 36-й розыгрыш Кубка наследного принца Саудовской Аравии по футболу.

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика на сайте goalzz.com
 Статистика на сайте soccerway.com

2010/2011
Спорт в Саудовской Аравии в 2010 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2011 году
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия